Il doppio del torneo di tennis GHI Bronx Tennis Classic 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Chris Bailey e Lars-Anders Wahlgren che hanno battuto in finale Bing Pan e Jia-Ping Xia 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Mark Kaplan /  Leander Paes (semifinali)
 Neil Borwick /  Brian Gyetko (primo turno)

 Lionnel Barthez /  Martin Stringari (primo turno)
 Chris Bailey /  Lars-Anders Wahlgren (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

GHI Bronx Tennis Classic 1994